Perles, commune de l'Aisne.
 Perles (Pieterlen en allemand), commune suisse du canton de Berne.
 Micha Perles, mathématicien et informaticien israélien